Die Saison 1999 begann am 17. April 1999 und endete am 17. Oktober 1999. Deutscher Meister wurde der Club an der Alster, der zum ersten Mal diesen Titel gewann.

Abschlusstabellen 
Legende:

Endrunde

Quelle 
 

1999